162 км — пасажирський зупинний пункт Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці
 162 км — пасажирський зупинний пункт Запорізької дирекції Придніпровської залізниці
 162 км — пасажирський зупинний пункт Луганської дирекції Донецької залізниці